Xeno Münninghoff (1873–1944), Nederlands kunstschilder
 Herman Münninghoff (1921–2018), bisschop van Jayapura
 Alexander Münninghoff (1944–2020), Nederlands schrijver en schaker